7. Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe – multidyscyplinarne zawody dla sportowców-żołnierzy, które odbyły się w dniach od 18 do 27 października 2019 w Wuhan w Chinach.

W zawodach, które uroczyście rozpoczął przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping, wzięło udział ok. 9300 zawodników ze 109 państw świata skupionych w CISM (Rosja była 110 państwem). Najwięcej medali zdobyli reprezentanci Chin łącznie 239 (w tym 133 złote, 64 srebrne oraz 42 brązowe), Polska 60 medali (11, 15, 34).

Uczestnicy 
W zawodach wzięli udział.

Nie uczestniczyły 
Państwa, które zgłosiły akces do zawodów ale ostatecznie ich zawodnicy (z 30 krajów) nie stanęli na starcie:

Rozgrywane dyscypliny 
Zawody obejmowały 28 dyscyplin (316 konkurencje), po raz pierwszy rozegrano zawody pokazowe w gimnastyce artystycznej oraz w tenisie ziemnym.

Przebieg zawodów

Klasyfikacja medalowa 

Źródło:

Polscy reprezentanci 

Polska po raz 7. uczestniczyła w letnich igrzyskach wojskowych. Szefem misji Wojska Polskiego na VII Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe był gen. dyw. Marek Sokołowski, szefem delegacji płk Tomasz Bartkowiak. Reprezentacja Polski liczyła 193 żołnierzy (91 kobiet i 102 mężczyzn), wystartowała w 18 dyscyplinach, medale zdobyła w 12.  Największymi gwiazdami w polskiej ekipie byli: Wojciech Kotowski uprawiający ratownictwo sportowe – zdobywca dwóch złotych i brązowego medalu oraz Michał Rozmys lekkoatleta – zdobywca dwóch złotych (bieg na 800 m i 1500 m).

Zobacz też 
 Polscy medaliści letnich igrzysk wojskowych
 Polska na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia